Ра́но Па́рха́това (22 июля 1992, Алматы, Казахстан) — казахстанская боксёрка. Двукратная чемпионка Казахстана (2009, 2015 г). Призёр Кубка мира среди нефтяных стран — (2012, 2014 г). Чемпионка множества международных турниров. Чемпионка Спартакиады (2015 г). Мастер Спорта Республики Казахстан.

Биография 
Боксерша национальной сборной Республики Казахстан Рано Пархатова родилась 22 июля 1992 года в селе Чунджа, Алматинской области.

Воспитанница «Специализированной школы высшего спортивного мастерства» ГККП города Алматы.

Тренер — Долкунжан Камеков.

Свой первый боксёрский поединок провела в 17 лет. В 2009 году впервые стала чемпионкой Казахстана среди любителей.

В 2015 году окончила Казахский Национальный университет имени Абая. Учёная степень - бакалавр.

По данным на 2017 год, учиться в Казахской Академии спорта и туризма.

Участница Чемпионата Азии по боксу среди женщин 2015 в Китае.

Бокс 
Мастер Спорта Республики Казахстан.

Звание <<ЕҢ ҮЗДІК БОКСШЫ>> досталось Пархатовой в 2011 году

В конце 2017 года один из крупнейших и ведущих в сфере медиа в Казахстане

Акционерное общество «Казконтент»- который занимается развитием государственного интернет-ресурса, на сайте el.kz расположили Пархатову на 4 месте в проекте  “ТОП-5. Қазақстанның ең көрікті боксшы қыздары”.

Карьера 
Пархатова выиграла Кубок мира по боксу среди нефтяных стран, посвященный памяти первооткрывателя нефти в Сибири Фармана Салманова. Соревнования проходили в городе Белоярский Ханты-Мансийского автономного округ. До 51 кг 2012 гг.

Обладательница золотой медали 

Двукратная победительница в весе 54 и чемпионка международного турнира честь памяти генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.

В 2014 году в системе федерации сборной страны уже сменив весовую категории на 54 кг была титулована бронзой Кубка мира по боксу среди нефтяных стран, посвященный памяти первооткрывателя нефти в Сибири Ф.Салманова. Соревнования так же проходили в городе Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа.

В рамках Республиканской Спартакиады 2015 года, где за медали боролись 82, спортсменок Рано Пархатова стала первой и завоевала золото в весовой категории 54 кг.

Многократная  чемпионка  международных турниров  России и Германии а так же стран СНГ.

Личная жизнь  

Старший брат - Пархатов Саид. Чемпион и мастер спорта Республики Казахстан по ушу-саньда.

Пархатова медийная личность и входит в ТОП-10 известных спортсменов женщин в Казахстане.

С 2017 года сотрудничает с звукозаписывающей компанией fiftywan Incorporated),

Так же Рано, рекламирует товарный знак “NK BRAND” который принадлежит двукратной чемпионке мира по боксу Назым Кызайбай.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20170801114421/http://www.kp.kz/news/sport/9114-v-shymkente-zavershilsya-chempionat-kazakhstana-po-boksu-sredi-zhenshchin
 http://www.kfb.kz/rus/nskrkpoboksusredizhenschin|work=Федерация
 http://www.kazpravda.kz/multimedia/view/opredelilis-silneishie-zhenshchini-bokseri-kazahstana/
 https://www.zakon.kz/4529660-kazakhstanskie-sportsmeny-vzjali-5.html 
 https://www.sports.kz/news/vadim-prisyajnyuk-kartina-v-tselom-takaya-kakoy-ya-e-sebe-i-predstavlyal 
 https://web.archive.org/web/20160621225227/http://confederation.kz/ru/confederation/infocenter/interview/vadim-prisyazhnuk-v-nekotorih-vesah-vzyali-ne-teh-sportsmenok
 http://vecher.kz/allnews/sport/za-litsenziyami-v-kitaj 
 http://amateur-boxing.strefa.pl/Nationalchamps/Kazakhstan2012w.html 
 http://amateur-boxing.strefa.pl/Nationalchamps/Kazakhstan2013w.html 
 http://www.amateur-boxing.strefa.pl/Nationalchamps/Kazakhstan2014w.html 
 http://amateur-boxing.strefa.pl/Nationalchamps/Kazakhstan2015w.html 
 http://amateur-boxing.strefa.pl/Nationalchamps/Kazakhstan2016w.html 
 Профиль в Instagram

Примечания 

 http://www.inform.kz/ru/stali-izvestny-polufinalistki-chempionata-kazahstana-po-boksu-foto_a2874925 
 http://kfb.kz/rus/nskrkpoboksusredizhenschin 
 http://www.inform.kz/ru/stali-izvestny-polufinalistki-chempionata-kazahstana-po-boksu-foto_a2874925 

Боксёры Казахстана
Женщины-боксёры
Боксёры по алфавиту
Выпускники Казахского национального педагогического университета имени Абая‎